The Luck of Barry Lyndon, een roman uit 1844 van William Makepeace Thackeray
Barry Lyndon (film), verfilming van de roman uit 1975, geregisseerd door Stanley Kubrick